

Пасадена — передмістя Аделаїди

Пасадена — місто в Канаді.

Пасадена — місто, штат Каліфорнія
 Пасадена — місто, штат Техас
 Пасадена — переписна місцевість, штат Меріленд